tartan klanowy – szkocki deseń w kratę 
 tartan – tworzywo sztuczne na nawierzchnie
 tartan, turtannu – historyczny tytuł dostojników asyryjskich